Canada
 Wadena – città del Saskatchewan
 Stati Uniti d'America
 Wadena – città della Contea di Fayette, Iowa
 Wadena – città della Contea di Wadena, Minnesota